Vilariño ist der Familienname folgender Personen:

 Ander Vilariño (* 1979), spanischer Autorennfahrer
 Idea Vilariño (1920–2009), uruguayische Autorin